Schnapp ist der Familienname folgender Personen: 

 Alain Schnapp (* 1946), französischer Klassischer Archäologe 
 Friedrich Schnapp (1900–1983), deutscher Musikwissenschaftler und Germanist
 Friedrich Eberhard Schnapp (* 1938), deutscher Jurist und emeritierter Hochschullehrer
 Kai-Uwe Schnapp (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Noah Schnapp (* 2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Sanne Schnapp (* 1972), deutsche Schauspielerin

Schnapp ist der Name folgender Orte:
 Schnapp ist der Name einer Ortschaft im Wittmunder Stadtteil Hovel.